1673 van Houten – asteroide del sistema solare.

 Carice van Houten – cantante olandese (1976-).

 Cornelis Johannes van Houten – astronomo olandese (1920-2002).

 Ingrid van Houten-Groeneveld – astronoma olandese (1921-2015).

 Milhouse Van Houten – personaggio de I Simpson.

 Kirk e Luann Van Houten – personaggi de I Simpson.